Castagni e fattoria al Jas de Bouffan – dipinto di Paul Cézanne del 1886 conservato presso il Museo Puškin delle belle arti di Mosca
 Castagni e fattoria al Jas de Bouffan – dipinto di Paul Cézanne del 1884 conservato presso il Norton Simon Museum di Pasadena